Cinema: Oscar, premis cinematogràfics atorgats anualment per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques a Los Angeles (Califòrnia)

 Música: Òscar Punyetes, grup musical d'Alcoi d'estil cançó freak que es caracteritza per les seues lletres humorístiques i iròniques
 Esport: Circuit Oscar Alfredo Galvez, circuit per curses situat a la ciutat de Buenos Aires, Argentina

 Noblesa:
 Òscar I de Suècia (París, 1799 - Estocolm, 1859), rei de Suècia i de Noruega
 Òscar II de Suècia (Estocolm, 1829 - 1907), rei de Suècia del 1872 fins a la seva mort i de Noruega del 1872 al 1905
 Oscar Alberto Dertycia Álvarez més conegut com a Dertycia, futbolista nascut a Córdoba, Argentina, el 1965
 Óscar Alcides Mena Fernández (Luján, Buenos Aires, 1970), futbolista argentí, que jugava de migcampista
 Oscar Alfredo Galvez, pilot de curses automobilístiques argentí que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Óscar Alfredo Ustari (província de Buenos Aires, 1986), futbolista argentí
 Óscar Alzaga (Madrid, 1942), jurista espanyol, diputat per Madrid durant diverses legislatures
 Óscar Arpón Ochoa (Calahorra, 1975) futbolista
 Óscar Arias Sánchez (Heredia, Costa Rica, 1940), politòleg, economista, pensador i President de Costa Rica
 Òscar Briz (l'Alcúdia, 1965), cantant i guitarrista valencià
 Òscar Cadiach i Puig (Barcelona, 1952), alpinista català
 Oscar Camenzind (Schwyz, 1971), ciclista suís professional entre 1996 i 2004
 Óscar Diego Gestido (Montevideo, 1901 - 1967), militar i polític uruguaià
 Óscar Eduardo Córdoba Arce (Cali, 1970), futbolista colombià que juga de porter
 Oscar Egg (Schlatt, 1890 - Niça, 1961), ciclista suís
 Óscar Engonga Maté (Torrelavega, 1968), futbolista i entrenador càntabre i d'origen equatoguineà
 Òscar Esplà i Triay (Alacant, 1889 - Madrid, 1976), compositor valencià
 Óscar Fernández Rodríguez (La Corunya, 1975) futbolista gallec que ocupa la posició de migcampista
 Óscar Freire Gómez (Torrelavega, Cantàbria, 1976) ciclista espanyol que fou campió mundial de fons
 Óscar García o Óscar García, diversos personatges
 Oscar Goerke (Brooklyn, 1883 - Maplewood, Nova Jersey, 1934) ciclista estatunidenc
 Óscar González pilot de curses automobilístiques uruguaià que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Óscar Guido Trejo (1988, Santiago del Estero, Argentina), jugador professional de futbol italo -argentí
 Óscar Gutiérrez Rubio conegut com a Rey Mysterio (1974), lluitador professional estatunidenc
 Óscar Herreros Hernández (Autol, 1972), futbolista riojà que ocupa la plaça de defensa
 Oscar Howe (Crow Creek, Dakota del Sud, 1915-1983), artista sioux yanktonai
 Oscar Larrauri, pilot de curses automobilístiques argentí que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Óscar Latas Alegre (Sabiñánigo, 1968), escriptor en aragonès
 Oscar Lewis, de nom real Oscar Lefkowitz, historiador i antropòleg nord-americà
 Óscar López Hinarejos, cracker valencià, condemnat dels delictes de danys, descobriment i revelació de secrets
 Oscar Luigi Scalfaro (Novara, 1918), polític italià, President de la República Italiana (1992-1999)
 Óscar Luis Arias Suárez (Kassel, 1966), futbolista hispanoalemany, que jugava de migcampista
 Óscar Luis Celada (Ḷḷuarca, 1966), futbolista asturià que ocupava la plaça de migcampista
 Òscar March i Llanes (Tornabous, 1965 - 2006), polític català
 Óscar de Marcos Arana (Laguardia, 1989), futbolista professional alabès
 Óscar Magurno Souto (Montevideo), polític i dirigent uruguaià pertanyent al Partit Colorado
 Oscar Mejía Abreu, esportista, porter de futbol dominicà
 Óscar Miñambres Pascual (Fuenlabrada, 1981), futbolista professional
 Oscar Montelius (1843 – 1921) arqueòleg suec
 Óscar Montiel Marín (Palma, 1970) futbolista mallorquí que jugava de migcampista
 Òscar Nebreda, humorista satíric català
 Oscar Niemeyer (Rio de Janeiro, 1907) arquitecte brasiler
 Óscar Pablo Cavallero Rodríguez (Lomas de Zamora, Argentina, 1974), futbolista argentí
 Òscar Palazón (Lleida, 1969)
 Óscar de Paula Gamero (Durango, Biscaia, 1975), conegut com a De Paula, futbolista basc
 Óscar Pereiro Sio, ciclista gallec
 Òscar Ribas i Reig (Sant Julià de Lòria, Andorra, 1936), empresari i polític andorrà
 Óscar Romero, Óscar Arnulfo Romero y Goldámez (Ciudad Barrios, 1917 - San Salvador, 1980), arquebisbe de San Salvador, assassinat per la seva defensa dels drets humans
 Óscar Salamanca Sanz (Valladolid, 1973), futbolista castellà que juga de migcampista
 Óscar Sánchez Fuentes (1979, Múrcia), futbolista espanyol
 Óscar Serrano Rodríguez (1981, Blanes), futbolista català
 Óscar Sielva Moreno (Olot, 1991) futbolista català que juga de centrecampista
 Òscar Sonejee Masand (1976), futbolista andorrà d'arrels índies, de la ciutat de Mumbai
 Oscar Straus (Viena, 1870 - Bad Ischl, Àustria, 1954) compositor austríac d'operetes
 Óscar Téllez Gómez (Madrid, 1975) futbolista espanyol
 Òscar Tusquets i Guillén (Barcelona, 1941), arquitecte català
 Òscar Vicent Vidal i Belda (Aielo de Malferit, Vall d'Albaida, 1971), director d'orquestra i compositor valencià
 Óscar Washington Tabárez (Montevideo, 1947), futbolista uruguaià, entrenador de la seva selecció nacional
 Oscar Wilde, escriptor i dramaturg irlandès
 Oscar Zügel, pintor alemany
 Pablo Óscar Rotchen (Buenos Aires, 1973), futbolista argentí que ocupava la posició de defensa
 Walter Óscar Lozano (San Luis, 1966), futbolista argentí

Vegeu també 
 Òscar (nom), nom propi masculí d'origen germànic, que significa ‘llança divina’.